Нели Петкова е българска певица, бивш вокал на „Ку-Ку бенд“.

Биография 
Родена е в Карлово на 5 декември 1983 г. Започва да се занимава с музика от 6-годишна възраст.

За семейството ѝ любими са народните песни от Странджанската и Тракийската фолклорни области, които тя изпълнява и днес. На 13 години кандидатства и е приета в Средното музикално училище „Филип Кутев“ в Котел. Там учи пет години, а след това продължава висшето си образование в Софийския университет „Климент Охридски“, във факултета по начална училищна педагогика с профил народно пеене.

През 2004 г. дебютира в Българското национално радио и записва с оркестъра за народна музика четири свои песни. Същата година взема участие в конкурса „Аз пея в Ку-Ку бенд“ в „Шоуто на Слави“ и го печели, в резултат на което Слави Трифонов я прави част от „Ку-Ку бенд“. С този екип записва различни песни като дуетът със Слави „Само мен“ и „Това е“, соловата песен „Не ме търси“, дуетната песен с друга участничка от конкурса Любена Нинова „Пясъчна душа“. Най-новата ѝ песен се казва „Един въпрос“. На 25 юли 2011 година в медиите излиза информация, че Нели Петкова е напуснала екипа на Седем-осми и „Ку-Ку бенд“. Заедно с това излиза и новата ѝ песен „Lucky one“.

Сингли

Източници

Външни препратки 
 Официален Уеб сайт
 
 

Български певици
Български поп певци
Български попфолк певици
Членове на Ку-ку бенд
Възпитаници на Софийския университет
Родени в Карлово